Le décor de campagne les Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, est situé sur la planète fictive d'Abeir-Toril.

Continents d'Abeir-Toril
 Féérune est le continent le plus connu et le plus utilisé dans les différents produits dérivés des Royaumes oubliés (romans et jeux vidéo). Ce continent et les nations qu'il accueille sont inspirés de différents pays de l'Europe médiévale ou de l'Antiquité.
 Kara-Tur est un continent situé à l'est de Féérune, séparé par les Désolations sans Fin (inspirées de la Mongolie) et par une gigantesque chaîne de montagnes (largement inspirée de l'Himalaya). Ce continent a des traits caractéristiques de l'Asie et ses deux plus importantes nations s'inspirent de la Chine Impériale et du Japon (période des samouraïs). La trilogie Empires se déroule en partie sur ce continent.
 Zakhara est un continent au sud de Féérune, en large partie désertique, inspiré de la Perse et des contes des Mille et Une Nuits.
 Plein-Est désigne la région située entre les trois continents pré-cités. Vaguement inspirée de l'Inde, cette région a fait l'objet de romans tels Cette beauté que la laideur nous cache ou la série des Double-Diamant.
 Maztica est le continent situé à l'ouest de Féérune, séparé du reste des terres par un large océan. Largement inspiré des civilisations précolombiennes et des Aztèques, Maztica ne désigne en réalité que la partie centrale du continent, que des explorateurs venus de Féérune ont à peine exploré (la  de Maztica fait l'objet de la trilogie Maztica écrite par Douglas Niles). Au nord de Maztica se trouve Anchorome et au sud Katashaka.
 Osse est une large île située au large de côtes sud-est de Kara-Tur. Inspirée de l'Australie et de la culture aborigène, cette région n'est référencée que par le biais d'un personnage du roman Lady Of Poison de Bruce Cordell, dans la séquence The Priests (non traduite).

Voir aussi

Article connexe 
 Pierre de Karse